Tre klaverstykker (Gade)
Tre klaverstykker (Hurum)